Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1993./94.

2. Zagrebačka liga  
Klubovi koji se danas nalaze na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Istok 

 Izvori:  
 Platinasti jubilej ZNS-a

Zapad 

 Izvori:  
 Platinasti jubilej ZNS-a

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 

1993-94
 6